C'est un statut qui a été donné dans plusieurs endroits :
Bonnes villes de la principauté de Liège.
Bonnes villes de l'ancien régime en Royaume de France.
Bonnes villes sont recréés en France lors du Premier Empire.
Bonnes villes d'Auvergne en Auvergne.
Bonnes villes du Comté de Hainaut
Bonnes villes du Duché de Luxembourg
Bonnes villes du Duché de Brabant

Références